Центральноевропе́йское ле́тнее вре́мя (CEST, ) — одно из названий 2-го часового пояса (UTC+2). Центральноевропейское летнее время на два часа опережает всемирное координированное время (UTC). Оно используется в качестве летнего времени (перевод стрелок на час вперёд) в большинстве европейских стран.

География 

Следующие страны и территории используют центральноевропейское летнее время между 1:00 UTC последнего воскресенья марта и 1:00 UTC последнего воскресенья октября:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (метрополия)
  (кроме Канарских островов)
 
 
 
 
 
 
  (метрополия)
 
 
 
 
 
 
  (метрополия)
 
 
 
 
 

Часовые пояса
Летнее время